Кризи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кризи, Гарольд (1883—1952) — британский стрелок, бронзовый призёр летних Олимпийских игр.
 Кризи, Джон (1908—1973) — британский писатель, политик, общественный деятель, главный редактор детективного журнала.
 См. также 
 Криз